Nell'agosto 1352 sposò Qutlugh bin Tur Ali, bey amir dei Turchi Amitiotai (i Turcomanni di Āmīd). Il suo matrimonio rientrava nella politica di matrimoni tra principesse di Trebisonda e governanti stranieri, soprattutto emiri musulmani, attuata da Alessio III per garantire l'integrità territoriale dell'impero attraverso la diplomazia.

Maria di Trebisonda e Qutlugh bin Tur Ali erano i genitori di Kara Yülük Osman, successore del padre al comando della sua tribù e fondatore della federazione tribale turkmena degli Ak Koyunlu.

Dopo il matrimonio, Maria avrebbe visitato Trebisonda due volte, il 22 agosto 1358 e il 14 luglio 1365, accompagnata dal marito. Durante la sua ultima visita, i due furono ricevuyi da Alessio III. Non ci sono altre testimonianze su di lei.

Bibliografia 

 

Principesse di Trebisonda